
Numéro cinq, Numéro 5 ou  (en anglais No. 5 ou Number Five) peut faire référence à :
Numéro cinq, un personnage de fiction de la série télévisée Battlestar Galactica ;
Numéro cinq (Fifth), un personnage de la série télévisée Stargate SG-1,
Numéro 5 (Cinq), un personnage de la série télévisée Umbrella Academy,
Numéro 5, nom initial du robot des films Short Circuit et Short Circuit 2,
, un Parfum Chanel  ;
  on Tour, le cinquième album live de Mylène Farmer ;
No. 5, 1948, un tableau de Jackson Pollock ;
No. 5, un album du groupe Morning Musume ;
 No.5 est le cinquième album studio coréen du boys band sud-coréen 2PM sorti le .

Voir aussi

Littérature
 Le Cadavre , une comédie littéraire de Georges Duvigneaud
Number Five, un manga de Taiyō Matsumoto

Musique 
 ,
 Sonate pour piano nº 5 de Beethoven
 Sonate pour violon et piano  de Beethoven
 Trio avec piano  de Beethoven
 Bachianas brasileiras n° 5 de Heitor Villa-Lobos
 Maxime Le Forestier

Autres